Porche di Vallinfante, catena montuosa italiana delle Marche
Polluce (conosciuta in alcuni paesi come "Porche"), personaggio di One Piece